es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Saitama
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Omiya Ardija
Futbolistas del Kyoto Sanga FC
Futbolistas del Gainare Tottori
Nacidos en Saitama